Plintówka  – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
 Plintówka – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.